Соревнования по супергиганту в горнолыжном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 года прошли 19 февраля. Медали в супергиганте были разыграны на 7 зимней Олимпиаде подряд, начиная с 1988 года.

Соревнования были проведены в Уистлер Криксайд с 11:30 до 14:00 по местному времени (UTC-8). В супергиганте стартовали 63 горнолыжника из 27 стран (аргентинец Кристиан Хавьер Симари Биркнер был заявлен, но не вышел на старт). До финиша сумели добраться и были классифицированы 45 спортсменов. Температура воздуха: +3,5 °C на старте, +9 °C на финише. Солнечно, снег на трассе — утрамбованный.

Ни один из призёров Олимпиады 2006 года в этой дисциплине не принимал участие (чемпион Хьетиль Андре Омодт и вице-чемпион Херман Майер завершили карьеру, а бронзовый призёр Амбрози Хоффман не сумел отобраться в сборную Швейцарии в этой дисциплине).

Серебряный и бронзовый призёры Ванкувера в скоростном спуске норвежец Аксель Лунд Свиндаль и американец Боде Миллер сделали шаг наверх и выиграли соответственно золото и серебро. Чемпион в скоростном спуске швейцарец Дидье Дефаго не попал в 10-ку лучших. Тройку призёров замкнул американец Эндрю Уайбрехт. Американские горнолыжники в первых четырёх видах программы Олимпиады выиграли 6 наград — 1 золото, 3 серебра и 2 бронзы. Боде Миллер выиграл свою 4-ю олимпийскую медаль в карьере, причём все 4 были завоёваны в разных дисциплинах. Миллер не выигрывал медалей только в слаломе.

Как и в скоростном спуске, в супергиганте была высокая плотность результатов: горнолыжники, занявшие места со 2-го по 7-е уложились в 0,12 сек, а в одной секунде от лидера финишировали 12 спортсменов.

Золото Свиндаля стало для норвежцев 4-м в этой дисциплине за 7 Олимпиад. До этого трижды в супергиганте побеждал Хьетиль Андре Омодт (1992, 2002 и 2006).

Падение Патрика Йербюна 
Трёхкратный призёр чемпионатов мира 40-летний швед Патрик Йербюн, участвовавший в своей пятой Олимпиаде, на последней трети трассы зацепился за флажок, не удержался на ногах и, пролетев несколько десятков метров, упал на спину, на несколько минут потеряв сознание. Однако серьёзных травм головы, шеи и спины шведу удалось избежать. После падения стартовавшего 29-м Йербюна старт следующих горнолыжников был задержан более чем на 20 минут.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный протокол мужского супергиганта на Олимпиаде-2010